Nic
 „nic” – słodka zupa mleczna
 Nic – anglojęzyczne imię męskie, skrót od Nicholas, czasami od Dominic
 Nic – polski dramat filmowy z 1998 roku

 NIC
 NIC (ang. Network Interface Card) – karta sieciowa
 NIC (ang. Negative Impedance Converter) – konwerter ujemnoimpedancyjny
 NIC – kod Nikaragui w standardzie ISO 3166-1 alfa-3

Zobacz też 

 nicość
 zbiór pusty
 zero

Przypisy